Городско́й о́круг Симферополь (, ) — муниципальное образование в составе Республики Крым Российской Федерации. Образован на территории административно-территориальной единицы Республики Крым города республиканского значения Симферополь с подчинённой ему территорией.

Административный центр округа — город Симферополь.

Состав городского округа 
В состав городского округа входят 6 населённых пунктов (из них: 1 город, 4 пгт, 1 посёлок):

Население 
Динамика населения (до 2014 года — наличное население горсовета, на 2001 и 2014 год — постоянное население):

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения городского округа составила 352 363 человека (94,31 % из которых — в городе Симферополь — городское, 5,69 % — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения Симферополя с подчинёнными горсовету населёнными пунктами составила 358037 постоянных жителей и 363341 человек наличного населения. По состоянию на 1 июля 2014 года — 357925 постоянных жителей и 363229 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

История

Ссылки 
 Сайт городского округа
 Сайт администрации города
 Симферополь на сайте Минэкономразвития Республики Крым

Примечания